Shaheen Air International, действующая как Shaheen Air, — частная авиакомпания Пакистана со штаб-квартирой в международном аэропорту Джинна (Карачи), осуществляющая пассажирские и грузовые регулярные и чартерные авиаперевозки между крупными городами стран Персидского залива.

Компания образована в декабре 1993 года, а 25 октября следующего года получила от правительства Пакистана официальный статус второго национального авиаперевозчика. Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Джинна в Карачи, в качестве ещё одного хаба используется международный аэропорт имени Беназир Бхутто в Исламабаде.

Помимо обслуживания маршрутов между крупнейшими городами Пакистана, такими, как Карачи, Лахор, Исламабад и Пешавар, Shaheen Air International, выполняет рейсы в Дубай, Абу-Даби, Эль-Айн, Доху, Эль-Кувейт и Маскат.

История 

В 2004 году Shaheen Air International провела собственный ребрендинг со сменой логотипа, цветовых раскрасок самолётов и собственного корпоративного сайта (ранее находившегося в собственности канадского бизнесмена пакистанского происхождения). В том же году руководство авиакомпании объявило об открытии нового регулярного маршрута между Карачи и Кветтой, а губернатор Белуджистана заявил о своём предложении компании запустить регулярные перевозки между Кветтой и Захеданом и рассмотреть возможность открытия собственных рейсов в аэропорты Ирана. Первоначально Shaheen Air выполняла восемь еженедельных рейсов Карачи-Кветта и Кветта-Лахор, а затем получила официальное разрешение на маршрут из Кветты в Исламабад.

22 мая 2004 года Управление гражданской авиации Пакистана остановило все полёты Shaheen Air по причине образовавшихся крупных задолженностей. В течение суток авиакомпания предоставила авиатранспортному управлению страны чек к уплате причитающихся взносов, и уже на следующий день получила разрешение на возобновление полётов по внутренним и международным направлениям.

18 сентября 2006 года руководство Shaheen Air сообщило о запуске дальнемагистрального маршрута между Исламабадом и Донкастером в Великобритании, рейсы по которому должны были выполняться четыре раза в неделю. В силу ряда причин данный маршрут так и не был открыт.

Сервисное обслуживание

Сервис на борту 
Авиакомпания эксплуатирует воздушный флот, состоящий из самолётов Boeing 737—200/400 и Airbus 330—300. Лайнеры Boeing 737 имеют компоновку только салонами экономического класса (125 и 169 пассажирских мест), на самолётах Airbus A330-300 к услугам пассажиров салоны экономического и бизнес-классов.

Газеты и журналы 
Shaheen Air выпускает собственный журнал «Parwaz» («Полёт» на урду). Пассажирам авиакомпании журнал предлагается в вариантах на английском языке и языке урду.

Электронные билеты 
Пассажиры Shaheen Air имеют возможность забронировать на сайте авиакомпании билеты на любые рейсы по внутренним маршрутам и затем выкупить билеты в кассах перевозчика.

Регистрация на рейс 
Пассажиры авиакомпании могут воспользоваться услугами регистрации билетов в промежутке от 180 до 45 минут до отправления рейса. Сервис предоставляется на стойках регистрации, а также в киосках самообслуживания международного аэропорта Джинна.

Маршрутная сеть 

По состоянию на июль 2012 года маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Shaheen Air включала в себя следующие пункты назначения:

Флот 
В сентябре 2012 года воздушный флот авиакомпании Shaheen Air составляли следующие самолёты:

 3 Airbus A330-300
 8 Boeing 737-400
 2 Boeing 737-800 — оба самолёта в «мокром» лизинге у Midwest Airlines
 2 Boeing 767-200 — в «мокром» лизинге у Jordan Aviation

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Shaheen Air
 Shaheen Air aircraft
 Shaheen Air fleet
 The News, Jang Newspapers «Shaheen Air, British Airways reach accord»
 Dawn Newspapers «Shaheen Air, Pak Post ink accord»
 Jang Newspapers «Shaheen Air inducts Boeing»
 The Nation, Pakistan Edition «Shaheen Air starts Quetta flights»

Авиакомпании Пакистана